O Campeonato Nacional Amador (ou GNFA 1) é a terceira divisão da Liga Marroquina de Futebol, atrás do Botola e do Botola 2. Antes de 2004, a liga chamava-se Rabita Football Amateur 1.

Campeões

2008 e 2009

De 2010 a 2017 foi dividido em 2 grupos , os campeões de cada grupo ganhava o acesso a Botola 2.

Desde 2018, um grupo único foi criado com 16 equipes, Campeão e vice ganha acesso a Botola 2.

Ver também 
 Campeonato Marroquino de Futebol
 Botola 2
 Taça do Trono
 Liga dos Campeões da CAF
 Taça das Confederações da CAF
 Supercopa da CAF
 Supercopa Árabe
 Copa Árabe dos Campeões de Copa
 Copa Árabe dos Clubes Campeões
 Copa da CAF
 Recopa Africana
 Campeonato Afro-Asiático de Clubes
 Superliga Africana

Ligações externas 

Marrocos
Futebol de Marrocos
Competições desportivas de Marrocos